Getas

Pessoas 
 Geta
 Geta Burlacu 

Desambiguação